Сен-Жульє́н-де-Бурде́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 110 км на північний схід від Бордо, 22 км на північний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Жульєн-де-Бурдей і Брантом було об'єднано в новий муніципалітет Брантом-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жульєн-де-Бурдей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-де-Бурдей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь